Роман в письмах

 Роман в письмах — тоже, что и эпистолярный роман
 Роман в письмах (Пушкин) — прозаическое произведение А. С. Пушкина (1829 год)